Krajowa Agencja Wydawnicza (KAW)
 Kansa – plemię północnoamerykańskich Indian

Gminy w USA:
 Kaw (ang. Kaw Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Kaw (ang. Kaw Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Kaw (ang. Kaw Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson

Ludzie:
 Konstanty Adam Wojtaszczyk